15-й микрорайон — жилой район (улица квартального типа) в Октябрьском округе Липецка. Находится между улицами Водопьянова, Достоевского, проездом Строителей и Каменным Логом.

Возник в новом районе жилищного строительства в середине 1970-х годов. От почти всех микрорайонов города отличается тем, что практически все дома в нём не адресованы по какой-либо из улиц. Планировалось двум новым улицам, ограничивающим микрорайон с западной и южной сторон, дать имена космонавтов Г. Т. Добровольского и В. Н. Волкова, погибшим в 1971 году. Но наименование не состоялось и почти все строения здесь до сих пор причислены непосредственно к 15-му микрорайону. Позже одна из этих улиц в 1982 году получила имя Водопьянова, а другая в 1984 году названа проездом Строителей.

Микрорайон имеет довольно широкий проезд, проходящий от улицы Водопьянова до Каменного Лога, а далее вдоль него до улицы Достоевского.

Одной из частей проекта по благоустройству и созданию рекреационной зоны на территории Каменного Лога является спортивно-рекреационный комплекс, располагающийся от спуска с улицы Достоевского до спуска со Звёздной улицы, пользующийся популярностью как у житилей 15-го мкр-на, так и их соседей — 11-го.

Застройка 
Застройка, в основном, типовая панельная.
 № 5/2 — средняя школа № 21
 № 2/2 — детский сад
 № 20 — детский сад

Транспорт 
 авт. 2т, 9т, 30, 300, 306, 320, 321, 330, 343, 345, 359, 378 (2, 9, 11-одностороннее движение) ост.: «Дом художника», «23-й микрорайон», «Ул. Смургиса».

Ссылки 
 15-й микрорайон на карте Липецка

См. также 
Микрорайоны Липецка

Микрорайоны Липецка
Улицы Липецка